Ми́рослав «Ми́ка» А́нтич (; 14 марта 1932, Мокрин — 24 июня 1986, Нови-Сад) — югославский поэт, режиссёр, журналист и художник. В своём творчестве был заметной фигурой художественного направления Югославская чёрная волна. Наряду с Джурой Якшичем признан одним из лучших художников слова, воспевших Воеводину.

Биография 

Мирослав Антич родился 14.03.1932 года в селе Мокрин на севере Воеводины. В родном селе завершил основную школу, в гимназии учился в городах Кикинда и Панчево, а высшее образование получал в Белграде.

До того, как к нему пришло литературное признание, Мирослав Антич сменил разные профессии: был моряком, работал в кукольном театре.

Кроме литературы, занимался журналистикой, режиссурой, рисованием. В разные годы был редактором изданий «Ритам», «Дневник», «Младо поколенье».

Бо́льшую часть жизни провел в Нови-Саде, которому посвятил многие свои произведения.

Мирослав Антич был дважды женат, имел шестерых детей.

Умер 24 июня 1986 года в Нови-Саде. Похоронен на Новом кладбище Нови-Сада.

В «Дунайском парке» Нови-Сада Мирославу Античу воздвигнут памятник. В центре Нови-Сада, как и во многих других городах Сербии, его именем названы улицы.

Творчество 
Начало своего поэтического пути Мирослав Антич описал так:

Поэт Мирослав Антич в одном интервью сказал, что перечитал много писателей, и все они оказали на него влияние, но мало тех, кто остался его вечными и хорошими друзьями. В детской литературе, например, он никогда не разочаровался в Сент-Экзюпери. В своём творчестве, наподобие Сент-Экзюпери, стремился показать, как ценны мелкие детали, которых взрослые люди не замечают. Он писал о деталях, которые человека окружают, а тот не в состоянии их заметить за ежедневной рутиной.

В обращении к детям он однажды сказал:

Мирослав Антич режиссировал фильмы «Доручак са ђаволом», «Свети песак», «Широко је лишће», «Страшан лав». Многие из них, особенно «Доручак са ђаволом» («Завтрак с дьяволом»), за критику двойной морали времён правления Тито были запрещены и уничтожены. Некоторые были восстановлены лишь в конце девяностых.

Мирослав Антич был одним из ярких представителей югославской богемы. Его богемный образ жизни метко характеризует каламбур о нём:

Произведения 
Сборники поэзии:
 «Војводина»
 «Испричано за пролеће» (1951)
 «Рождество твоје»
 «Плаво небо»
 «Насмејани свет» (1955)
 «Псовке нежности»
 «Концерт за 1001 бубањ» (песме) (1962)
 «Мит о птици»
 «Шашава књига»(1972)
 «Издајство лирике»
Сборники поэзии для детей:
 «Плави чуперак» (1965)
 «Хороскоп» (1983)
 «Прва љубав» (1978)
 «Гарави сокак» (1973)
 «Живели прекосутра» (1974)
 «Плава звезда»

Награды 
За своё творчество Мирослав Антич получил многочисленные награды, в числе которых: две «Невенове» премии, премию за достижения в поэзии для детей, «Горанову» премию, премию «Стерийиног позоришта». Награждён Орденом «За заслуги перед народом» I степени.

Примечания 

Сербские поэты